Хламидомона́да сне́жная () — вид одноклеточных зелёных водорослей из порядка Chlamydomonadales. Благодаря способности существовать при низких температурах и наличию красного пигмента астаксантина, вызывают явление «красного снега».

Описание 
Известна своей особенностью существовать при низких температурах. Кроме неё открыто еще более 350 видов таких водорослей. Попадая в атмосферу при испарении воды, они окрашивают снег в оттенки черного, бурого или желтого.

Водоросль может развиваться на поверхности воды, снега и льда. Зацветает после самого темного и холодного периода зимы, при незначительном нагреве воды, которая зеленеет и, по мере того, как погода проясняется, розовеет или краснеет. Температура +4 °С уже гибельна. Благодаря защите от ультрафиолетового излучения, которое опасно для других организмов на высотах, может размножаться на высоте до 3,7 км над уровнем моря.

Аналоги 
Существуют и другие водоросли снега и льда, обеспечивающие природное явление «цветение снега»:
 Рафидонема снежная () — зелёная окраска снега
 Анцилонема Норденшельда () — коричневая окраска снега и льда

Иллюстрации

Примечания

См. также 
 :en:Ice algae
 :en:Snow algae
 Экстремофилы
 Криобиотоп

Литература

Ссылки 
 What have you been told about Colored Snow?
 Watermelon Snow 
 Необычайные снежные явления

Хламидомонадовые